Chronografie (auch Chronographie, gráphein = schreiben) bezeichnet:

 eine Geschichtsschreibung nach zeitlicher Abfolge
 ein Werk, in dem Geschichte nach zeitlicher Abfolge dargestellt wurde, siehe Chronik und Annalen